Nomvete ist der Familienname folgender Personen:
 Pamela Nomvete (* 1963), in Äthiopien geborene südafrikanisch-britische Schauspielerin 
 Sophia Nomvete, britische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Nomvethe